Соммен
 Соммен — озеро в южной Швеции.
 Соммен — коммуна департамента Нор региона Нор-Па-де-Кале (Франция).